Viborg HK (Viborg Håndboldklub) este o echipă feminină de handbal din Viborg, Danemarca. Aceasta evoluează în Liga Daneză de Handbal Femin (în ), liga superioară de handbal feminin din Danemarca.

Istoric 
Clubul a fost fondat în 1936, dar abia în 1989 echipa a promovat în Damehåndboldligaen, primul eșalon valoric din Danemarca. Antrenorul echipei din acea vreme era Ulrik Wilbek, care a devenit ulterior antrenorul echipei naționale a Danemarcei, iar printre jucătoarele din acea perioadă s-au numărat Anja Andersen, Susan Olsen, Maibritt Benda și portarul Susanne Munk.

În 1994, Viborg HK a câștigat primul titlu de campioană a Danemarcei urmat de cucerirea Cupei EHF în fața echipei maghiare Debreceni VSC. Titlul de campioană a Danemarcei din sezonul 1993-1994 a fost urmat de alte 13, ultimul obținut fiind cel din sezonul 2013-2014.  Viborg HK a mai cucerit de două ori Cupa EHF, în 1999 și 2004, în fața aceleași echipe Győri Graboplast ETO. După două finale pierdute, în 2006 echipa daneză a obținut triumful în Liga Campionilor, învingând cu scorul general de 44-43 echipa slovenă RK Krim Ljubljana. Un nou trofeu al Liga Campionilor a fost cucerit în ediția 2008-2009, după o finală cu Győri Audi ETO KC. A obținut acest succes câștigând în deplasare la Veszprém cu 26-23, după ce în meciul tur de la Aalborg a pierdut cu scorul de 24-26. Viborg HK și-a adjudecat ultimul titlu în Liga Campionilor în sezonul 2009-2010, în urma finalei disputate cu campioana României din acea perioadă, CS Oltchim Râmnicu Vâlcea. După ce în primul meci de la Herning, echipa daneză a învins cu 28-21, la București în retur situația s-a repetat, danezele s-au impus cu 32-31 și cu scorul general de 60-52 Viborg HK a câștigat a doua oară consecutiv competiția europeană. În contextul crizei economice mondiale de la sfârșitul primului deceniu al anilor 2000, clubul a întâmpinat probleme financiare din 2008 până în 2015, când s-au schimbat acționarii.

În sezonul 2017-2018, după patru ani fără rezultate notabile, Viborg HK a obținut medaliile de bronz în competiția internă învingând în lupta pentru locul III Team Esbjerg, departajarea făcându-se după trei partide. Clubul a întâmpinat din nou probleme financiare în sezonul 2019/2020 dar le-a depășit prin contribuția sponsorilor, societăților comerciale și a persoanelor fizice și a reușit să își desfășoare în continuare activitatea. Un nou bronz din 2020 a fost urmat de calificarea în finala campionatului, sezonul 2020-2021, pe care a pierdut-o în fața lui Odense Håndbold. Câteva luni mai târziu, în august 2021, Viborg HK și-a luat revanșa în fața celor de la Odense Håndbold când au câștigat Supercupa Danemarcei cu scorul de 36-35.

Viborg HK a avut și o echipă masculină a cărui rezultate notabile au fost medaliile de argint în sezonul 2006-2007 și câștigarea Cupei Danemarcei în 2001. În 2013 din cauza problemelor financiare ale clubului echipa masculină a fost retrasă din Liga Daneză de Handbal Masculin (în ). După 2013 echipa masculină a continuat să joace în ligile inferioare până în 2019. Din 2019 handbalul masculin a fost prezent la Viborg HK doar la nivelul echipelor de juniori. În decembrie 2018 prin asocierea dintre Hald Ege Efterskole, Asmild FH și Søndermarkens IK a fost fondat clubul de handbal masculin Viborg FH (Viborg Forenede Håndboldklubber). Viborg HK s-a alăturat noului club în februarie 2019. Echipa de seniori a acestui club evoluează în Divizia 2 de Handbal Masculin, cel de al treilea eșalon valoric din Danemarca.

De-a lungul timpului, în competițiile europene Viborg HK a întâlnit de 15 ori echipe din România, astfel:
 Oltchim Râmnicu Vâlcea, de 7 ori, în Liga Campionilor sezoanele 1995-96 (grupe), 1997-98 (grupe), 2000-01 (grupe), 2007-08 (grupe), 2008-09 (semifinale) și 2009-10 (grupe principale și finala);
 HCM Baia Mare, de 2 ori, în Liga Campionilor sezoanele 2013-14 (calificări) și 2014-15 (grupe principale);
 „U” Jolidon Cluj, o dată, în Liga Campionilor sezonul 2011-12 (calificări);
 SCM Râmnicu Vâlcea, o dată, în Liga Europeană sezonul 2021-22 (grupe);
 CS Minaur Baia Mare, o dată, în Liga Europeană sezonul 2021-22 (semifinale);
 HC Dunărea Brăila, o dată, în Liga Europeană sezonul 2020-21 (turul 3);
 Rapid CFR București, o dată, în Cupa EHF sezonul 2003-04 (sferturi);
 Textila Zalău, o dată, în Cupa IHF sezonul 1991-92 (sferturi);

Palmares 
Liga Campionilor:
 Câștigătoare (3): 2006, 2009, 2010
 Finalistă (2): 1997, 2001
Semifinalistă (1): 2003
Sfertfinalistă (4): 1998, 2005, 2007, 2015
Optimi de finală (1): 1995

Cupa Cupelor:
 Câștigătoare (1): 2014
 Finalistă (1): 2012
Sfertfinalistă (1): 2016
Optimi de finală (1): 2011

Liga Europeană:
 Finalistă (1): 2022

Cupa EHF:
 Câștigătoare (3): 1994, 1999, 2004
Semifinalistă (2): 2018, 2019

Cupa IHF:
Sfertfinalistă (1): 1992

Trofeul Campionilor:
 Câștigătoare (Turneul Final Four) (2): 2001, 2006
Locul 4 (Turneul Final Four) (1): 1999

Liga Daneză de Handbal Femin:
 Câștigătoare (14): 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2014
 Locul 2 (6): 1991, 1993, 1998, 2007, 2012, 2021
 Locul 3 (5): 2005, 2011, 2013, 2018, 2020

Cupa Danemarcei:
 Câștigătoare (10): 1993, 1994, 1996, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013
 Finalistă (4): 1999, 2001, 2005, 2015
 Locul 3 (1): 2016
Semifinalistă (2): 2004, 2014

Supercupa Danemarcei:
 Câștigătoare (2): 2011, 2021
 Finalistă (2): 2012, 2014

Sală 
Nume: Vibocold Arena Viborg
Oraș: Viborg
Capacitate: 1.883 de locuri
Adresă: Tingvej 5, 8800 Viborg

Furnizori de echipament 
  Puma (–2013)
  Hummel (2013–2016)
  Puma (2016–)

Lotul de jucătoare 2022/23 
Conform paginii oficiale a clubului:

Portari
 1  Mathilde Juncker
 12  Ida Kaysen
 16  Lærke Kristensen
Extreme
Extreme stânga
 13  Laura Holm
 22  Lærke Nolsøe
 25  Maria Fisker 
Extreme dreapta
 23  Thilde Frandsen
 26  Emilie Hovden
Pivoți
 3  Liva Andersen
 15  Karen Klokker
 19  Sara Hald
 31  Ida-Marie Dahl

Linia de 9 metri
Intermediari stânga
 21  Signe Vetter
 24  Charité Mumbongo
 50  Ida Nielsen
Centri
 11  Melissa Petrén
 14  Tonje Enkerud
 18  Christina Pedersen
 51  Sofie Poulsen
Intermediari dreapta
 6  Moa Högdahl
 9  Mathilde Rivas-Toft

Banca tehnică 
Conform paginii oficiale a clubului:
 Antrenor principal:  Jakob Vestergaard
 Antrenor secund:  Susanne Wilbek
 Conducător de echipă:  Liss Kristensen
 Fizioterapeut:  Morten Vanggaard

Conducerea 
Conform paginii oficiale a clubului:'
 Director:  Jens Steffensen
 Director comunicare și evenimente:  Malene Yding
 Coordonator sportiv:  Liss Kristensen
 Director comercial:  Caroline Hansen

 Meciuri europene Conform Federației Europene de Handbal: Sezoane recente Conform Federației Daneze de Handbal:<div id="1">✳ Sezonul 2019-2020 al Ligii Daneze de Handbal Feminin s-a încheiat, din cauza pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2, fără a se mai disputa ultimele etape, cu rămânerea în vigoare a clasamentului valabil la data de 11 martie 2020 și cu acordarea titlului și a medaliilor.

 Statistici 

 Cele mai bune marcatoare în competițiile europene Conform Federației Europene de Handbal: Cei mai buni portari în competițiile europene Conform Federației Europene de Handbal: Cele mai bune marcatoare în Liga Daneză de Handbal Feminin Conform Federației Daneze de Handbal: Cele mai bune marcatoare în Cupa Danemarcei Conform Federației Daneze de Handbal:'

Cele mai bune marcatoare în Supercupa Danemarcei 
Conform Federației Daneze de Handbal:'

Număr retras 
Număr retras în cadrul unei ceremonii din 2017.

Istoric antrenori

Jucătoare notabile 

  Anna Kristensen (2019-2023)
  Line Haugsted (2016-2022)
  Kristina Jørgensen (2017-2022)
  Emma Friberg (2020-2022)
  Kerstin Kündig (2022)
  Amalie Hansen (2016-2021)
  Carin Strömberg (2016-2021)
  Stine Andersen (2018-2021)
  Pauline Bøgelund (2018-2021)
  Laura Damgaard (2019-2021)
  Majbritt Hansen (2019-2021)
  Anne Filtenborg (2017-2020)
  Josephine Olsen (2017-2020)
  Ann Grete Nørgaard (2000-2006) (2008-2009) (2015-2019)
  Rikke Poulsen (2014-2019)
  Line Uno (2015-2019)
  Stine Bodholt (2007-2009) (2016-2019)
  Hanna Daglund (2017-2019)
  Sidsel Bodholt (2007-2009) (2015-2018)
  Nikoline Lundgreen (2014-2018)
  Sanne van Olphen (2017-2018)
  Nataša Nolevska (2017-2018)
  Louise Bager Due (2001-2012) (2016-2017)
  Sarah Paulsen (2013-2017)
  Simone Böhme (2015-2017)
  Marie-Paule Gnabouyou (2015-2017)
  Siri Seglem (2015-2017)
  Mie Sørensen (2016-2017)
  Rikke Skov (1998-2016)
  Heidi Astrup (1989-1997) (1999-2003) (2005-2007) (2009-2010) (2015-2016)
  Louise Lyksborg (2012-2016)
  Sille Thomsen (2014-2016)
  Barbara Bognár (2015-2016)
  Henriette Mikkelsen (2003-2012) (2013-2015)
  Maria Fisker (2006-2009) (2011-2015)
  Isabelle Gulldén (2011-2015)
  Louise Burgaard (2013-2015)
  Sanja Damnjanović (2013-2015)
  Chana Masson (2013-2015)
  Mette Gravholt (2014-2015)
  Maura Visser (2014-2015)
  Mouna Chebbah (2010-2014)
  Marit Malm Frafjord (2010-2014)
  Cléopâtre Darleux (2012-2014)
  Amanda Kurtović (2012-2014)
  Anne Suvdal (2013-2014)
  Linnea Torstenson (2013-2014)
  Johanna Ahlm (2009-2013)
  Anne Cecilie de la Cour (2009-2013)
  Pernille Holmsgaard (2011-2013)
  Anita Bulath (2012-2013)
  Cecilia Grubbström (2012-2013)
  Holly Lam-Moores (2012-2013)

  Tina Flognman (2013)
  Grit Jurack (2004-2012)
  Cristina Vărzaru (2005-2012)
  Anja Althaus (2007-2012)
  Mathilde Kristensen (2010-2012)
  Christina Pedersen (2010-2012)
  Julie Aagaard (2011-2012)
  Chao Zhai (2004-2011)
   Gorica Aćimović (2009-2011)
  Carmen Amariei (2010-2011)
  Maja Savić (2010-2011)
  Maja Torp (1997-2001) (2008-2010)
  Olga Assink (2003-2007) (2009-2010)
  Lene Lund (2005-2010)
  Gitte Aaen (2006-2010)
  Katrine Lunde (2007-2010)
  Kristine Lunde-Borgersen (2007-2010)
  Bojana Popović (2007-2010)
  Nora Reiche (2007-2010)
  Mónika Kovacsicz (2008-2010)
  Katarina Bralo (2009-2010)
  Ida Bjørndalen (2007-2009)
  Christina Roslyng (1997-2003) (2007-2008)
  Lene Thomsen (2005-2008)
  Jane Schumacher (2006-2008)
  Valérie Nicolas (2003-2007)
  Trine Troelsen (2003-2007)
  Kristina Bille (2004-2007)
  Isabel Ortuño (2004-2007)
  Susanne Munk (1986-2006)
  Katrine Fruelund (1999-2005)
  Camilla Thorsen (2000-2005)
  Lotte Kiærskou (2001-2005)
  Saskia Mulder (2003-2005)
  Berit Kristensen (2000-2004)
  Natasja Burgers (2002-2004)
  Helga Németh (2003-2004)
  Natalia Deriugina (1995-2003)
  Heidi Tjugum (1997-2003)
  Karen Brødsgaard (1998-2003)
  Louise Pedersen (2001-2003)
  Rita Borók (2000-2002)
  Helle Simonsen (1997-2001)
  Mette Klit (1991-1996) (1998-2000)
  Irina Neagu (1999-2000)
  Josephine Touray (1997-1999)
  Tonje Larsen (1998-1999)
  Anne Tanderup (1992-1998)
  Anette Hoffmann (1990-1997)
  Janne Kolling (1991-1997)
  Merete Munch (1988-1995)
  Anja Andersen (1988-1990)

Antrenori notabili 
  Ulrik Wilbek
  Ryan Zinglersen
  Tomas Ryde
  Martin Albertsen
  Christian Dalmose
  Lars Friis-Hansen
  Allan Heine
  Jakob Vestergaard

Note

Legături externe 

  Pagina oficială Viborg HK
  Pagina EHF Viborg HK

Cluburi de handbal din Danemarca
Cluburi câștigătoare ale Ligii Campionilor EHF Feminin
Fondări în 1936 în Danemarca
Handbal în Viborg